Ayn steht für:

 Ayn (Savoie), Gemeinde im Département Savoie, Frankreich
 Ayn (Somalia), auch Cayn, umstrittene Region im Nordwesten Somalias

Siehe auch:
 Ajin (עין), 16. Buchstabe des hebräischen Alphabets
 ʿAin (), 18. Buchstabe des arabischen Alphabets
 Ain Soph (), Begriff der Kabbalistik; „das Unendliche“